Beallsville (Ohio)
 Beallsville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos